Eadberht di Northumbria – re di Northumbria
 Eadberht I – re del Kent
 Eadberht III Præn – sovrano del Kent